Francis Bestion (1957-), prélat ;
 Louis-Noël Bestion de Camboulas, (1989-), organiste ;
 Simon-Pierre Bestion (1988-), chef d'orchestre.